Il existe un département de Nuevo de Julio dans quatre provinces d'Argentine :

 Département de Nueve de Julio (Chaco)
 Département de Nueve de Julio (Río Negro)
 Département de Nueve de Julio (San Juan)
 Département de Nueve de Julio (Santa Fe)

Ils commémorent le , date de l'indépendance du pays.